Jordan River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Jordan River (Utah)
 Jordan River (Raquette River) in New York

in Kanada:
 Jordan River (British Columbia)

in Australien:
 Jordan River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent River in Tasmanien
 Jordan River (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River in Victoria

in Neuseeland:
 Jordan River (Marlborough), Nebenfluss des Awatere River in der Region Marlborough, Neuseeland
 Jordan River (Tasman), Nebenfluss des Riuwaka River in der Region Tasman, Neuseeland

Siehe auch:
 Jordan
 Río Jordán